El Torneig de Marbella 2021, també conegut com a AnyTech365 Andalucía Open 2021, és una competició tennística masculina disputada sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 5 i l'11 d'abril de 2021 al Club de Tennis Puente Romano de Marbella, Espanya.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

ATP Tour 2021
Competicions tennístiques espanyoles